Церница може бити:

 Церница (Варварин), насеље у општини Варварин у Расинском округу, Република Србија
 Церница (Гњилане), насеље у општини Гњилане у Косовскопоморавском округу, Република Србија
 Церница (Лозница), насеље у општини Лозница у Мачванском округу, Република Србија
 Церница (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ

или

 Церница (река), десна притока реке Јадар